L'Open de Malaisie féminin 2010 (ou Malaysian Open 2010) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 19 au . 

La championne du monde  Nicol David gagne son  trophée en battant Jenny Duncalf en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie masculin de squash 2010
 Open de Malaisie
 Saison 2010 de la WSA

Féminin 2010
Squash en 2010
Sport en Malaisie en 2010
Sport en juillet 2010